AAE puede hacer referencia a:

 alveolitis alérgica extrínseca;
 Australian air Express
 aeropuerto de Annaba - Rabah Bitat, código IATA AAE;
 dialecto arbëreshë; código ISO 639-3 AAE

Siglas